Джозеф (Джо) Фидлер Уолш (; 20 ноября 1947) — американский музыкант, гитарист, композитор, продюсер и актёр.

Он был членом трёх коммерчески успешных групп: James Gang, Barnstorm и Eagles. Он также получил известность в качестве сольного исполнителя и плодовитого сессионного рок музыканта. Он занимает 54-е место в рейтинге журнала Rolling Stone «100 величайших гитаристов всех времён». С декабря 2011 года имеет почётную степень по музыке от университета штата Огайо (г. Кент).

Джо имеет радиолюбительскую лицензию, его позывной WB6ACU.

Примечания 

Радиолюбители
Исполнители ABC Records
Исполнители Dunhill Records
Исполнители Warner Bros. Records
Исполнители MCA Records
Музыканты Eagles
Рок-вокалисты США
Мультиинструменталисты США
Рок-гитаристы США
Исполнители Asylum Records
Рок-клавишники США
Гитаристы, вошедшие в список 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone
Выпускники Кентского государственного университета
Члены Зала славы рок-н-ролла